Siquijor kan syfta på

 Siquijor (provins) - en provins i Filippinerna
 Siquijor (kommun) - en ort i Filippinerna, administrativ huvudort för provinsen med samma namn